Зильберминц — еврейская фамилия, известные носители:

 Зильберминц, Вениамин Аронович (Аркадьевич) (1887—1939) — советский геолог и геохимик.
 Зильберминц, Людмила Вениаминовна (1909—1972) — советская переводчица, библиограф и библиографовед, дочь В. А. Зильберминца.
 Зильберминц, Александр Вениаминович (1927—2001) — советский геолог и геофизик, сын В. А. Зильберминца.